Anthony de Mello – gesuita e scrittore indiano
Caio Eduardo de Mello Cazziolato – cestista brasiliano
Duília Fernandes de Mello – astronoma e astrofisica brasiliana
Fernando Affonso Collor de Mello – politico brasiliano
Sérgio Vieira de Mello – diplomatico brasiliano
Sophia de Mello Breyner Andresen – poetessa portoghese